Platz der Einheit steht für:

 Platz der Einheit (Frankfurt)
 Platz der Einheit (Potsdam)
 Platz der Einheit (Regensburg), siehe auch Liste von Plätzen und Alleen in der Altstadt von Regensburg
 Platz der Einheit, zeitweiliger Name für den Albertplatz (Dresden)

Siehe auch:
 Omonia-Platz, Platz in Athen
 Platz der Deutschen Einheit
 Piața Unirii